5-й выпуск Тура Альберты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам канадской провинции Альберта. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 1 по 4 сентября 2017 года в рамках UCI America Tour 2017 (категория 2.1). 

Победителем гонки, выиграв первый этап, стал американский велогонщик Эван Хаффман из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняла команда мирового тура «». Также была приглашена проконтинентальная команда «» и 9  континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 82 спортсмена.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Альберты 2017 на FirstCycling 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Канаде в 2017 году
Сентябрь 2017 года